Dit is een lijst van planetoïden 52701-52800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (52701) - || 1998 FL69|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (52702) - || 1998 FR71|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (52703) - || 1998 FW72|| 26 maart 1998 || ODAS
|-
| (52704) - || 1998 FX74|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (52705) - || 1998 FA77|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (52706) - || 1998 FO77|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (52707) - || 1998 FE81|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (52708) - || 1998 FS82|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (52709) - || 1998 FA84|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (52710) - || 1998 FS90|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (52711) - || 1998 FE104|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (52712) - || 1998 FK107|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (52713) - || 1998 FQ113|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (52714) - || 1998 FP115|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (52715) - || 1998 FR116|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (52716) - || 1998 FT120|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (52717) - || 1998 FV121|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (52718) - || 1998 FL126|| 27 maart 1998 || J. Broughton
|-
| (52719) - || 1998 FV130|| 22 maart 1998 || LINEAR
|-
| (52720) - || 1998 FY147|| 26 maart 1998 || NEAT
|-
| (52721) - || 1998 FH148|| 29 maart 1998 || LINEAR
|-
| (52722) - || 1998 GK || 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (52723) - || 1998 GP2|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (52724) - || 1998 GC4|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (52725) - || 1998 GF5|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (52726) - || 1998 GY6|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (52727) - || 1998 GG9|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (52728) - || 1998 GW9|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (52729) - || 1998 GZ9|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (52730) - || 1998 HN4|| 22 april 1998 || Spacewatch
|-
| (52731) - || 1998 HU12|| 23 april 1998 || NEAT
|-
| (52732) - || 1998 HT15|| 22 april 1998 || Spacewatch
|-
| (52733) - || 1998 HP21|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (52734) - || 1998 HV32|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (52735) - || 1998 HR33|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (52736) - || 1998 HA61|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (52737) - || 1998 HS83|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (52738) - || 1998 HW108|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (52739) - || 1998 HP109|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (52740) - || 1998 HB113|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (52741) - || 1998 HW116|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (52742) - || 1998 HV126|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (52743) - || 1998 HW135|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (52744) - || 1998 HO136|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (52745) - || 1998 HL137|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (52746) - || 1998 HS149|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (52747) - || 1998 HM151|| 29 april 1998 || Mauna Kea
|-
| (52748) - || 1998 JJ1|| 1 mei 1998 || NEAT
|-
| (52749) - || 1998 KN8|| 23 mei 1998 || LONEOS
|-
| (52750) - || 1998 KK17|| 29 mei 1998 || LINEAR
|-
| (52751) - || 1998 KR37|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (52752) - || 1998 KH48|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (52753) - || 1998 KG56|| 27 mei 1998 || LINEAR
|-
| (52754) - || 1998 KN62|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (52755) - || 1998 MU || 16 juni 1998 || LINEAR
|-
| (52756) - || 1998 MY3|| 18 juni 1998 || Spacewatch
|-
| (52757) - || 1998 MH4|| 23 juni 1998 || LONEOS
|-
| (52758) - || 1998 MN8|| 19 juni 1998 || LINEAR
|-
| (52759) - || 1998 MW13|| 25 juni 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (52760) - || 1998 ML14|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (52761) - || 1998 MN14|| 25 juni 1998 || LINEAR
|-
| (52762) - || 1998 MT24|| 29 juni 1998 || LINEAR
|-
| (52763) - || 1998 ME29|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (52764) - || 1998 MC33|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (52765) - || 1998 MA36|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (52766) - || 1998 MC38|| 18 juni 1998 || LONEOS
|-
| (52767) - || 1998 MW41|| 28 juni 1998 || E. W. Elst
|-
| (52768) - || 1998 OR2|| 24 juli 1998 || NEAT
|-
| (52769) - || 1998 OF4|| 26 juli 1998 || P. G. Comba
|-
| (52770) - || 1998 OD15|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (52771) - || 1998 PX || 14 augustus 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (52772) - || 1998 PT1|| 14 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (52773) - || 1998 QU12|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52774) - || 1998 QC14|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52775) - || 1998 QQ18|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52776) - || 1998 QS19|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52777) - || 1998 QR21|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52778) - || 1998 QV24|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52779) - || 1998 QZ29|| 26 augustus 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (52780) - || 1998 QK31|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52781) - || 1998 QY37|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52782) - || 1998 QA38|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52783) - || 1998 QB38|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52784) - || 1998 QL38|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52785) - || 1998 QN38|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52786) - || 1998 QP42|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52787) - || 1998 QJ43|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52788) - || 1998 QA46|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52789) - || 1998 QH47|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52790) - || 1998 QD48|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52791) - || 1998 QC49|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52792) - || 1998 QY50|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52793) - || 1998 QN51|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52794) - || 1998 QS51|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52795) - || 1998 QZ51|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52796) - || 1998 QA52|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52797) - || 1998 QS54|| 27 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (52798) - || 1998 QO55|| 26 augustus 1998 || ODAS
|-
| (52799) - || 1998 QF56|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52800) - || 1998 QT60|| 29 augustus 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten